Balthazar – variante del nome proprio Baldassarre
Hans Urs von Balthasar – teologo tedesco
Baldassarre – uno dei Re Magi